Kasztelania brzeskokujawska – kasztelania mieszcząca się niegdyś w województwie brzeskokujawskim, z siedzibą (kasztelem) w Brześciu Kujawskim.

Kasztelanowie brzeskokujawscy

Zobacz też 

 lista polskich herbów szlacheckich
 urzędy senatorskie
 senat (I Rzeczpospolita)

Przypisy 

brzeskokujawska